Чемпионат России по лёгкой атлетике 1998 года прошёл 31 июля—3 августа в Москве на стадионе Северного спортивного ядра олимпийского спорткомплекса «Лужники». Соревнования являлись финальным этапом отбора в сборную России на чемпионат Европы, прошедший 18—23 августа в Будапеште, столице Венгрии. В чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 58 регионов страны. На протяжении 4 дней было разыграно 42 комплекта медалей.

В течение 1998 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 13—14 февраля — открытый зимний чемпионат России по длинным метаниям (Адлер)
 19—20 февраля — открытый зимний чемпионат России по спортивной ходьбе (Адлер)
 1 марта — открытый чемпионат России по кроссу (Кисловодск)
 7 марта — открытый чемпионат России по бегу по шоссе (Адлер)
 5 апреля — открытый чемпионат России по бегу на 100 км (Москва)
 9—10 мая — открытый чемпионат России по суточному бегу по стадиону (Москва)
 16—17 мая — открытый чемпионат России по спортивной ходьбе (Ижевск)
 17 мая — открытый чемпионат России по марафону (Москва)
 12 июня — чемпионат России по полумарафону (Санкт-Петербург)
 29 августа — чемпионат России по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин (Чебоксары)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытый зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 
Открытый зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 1998 прошёл 19—20 февраля в Адлере.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по кроссу 
Открытый чемпионат России по кроссу состоялся 1 марта 1998 года в Кисловодске, Ставропольский край.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по бегу по шоссе 
Открытый чемпионат России по бегу по шоссе 1998 состоялся 7 марта в Адлере.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по бегу на 100 км 
Открытый чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 5 апреля в Москве. Соревнования проходили при холодной погоде (минус 5 градусов). В мужском забеге оказалось сразу два победителя: пятикратный чемпион мира Константин Санталов и Равиль Кашапов финишировали одновременно, обнявшись.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по суточному бегу по стадиону 
Чемпионат России по суточному бегу по стадиону прошёл 9—10 мая на стадионе «Октябрь» в Москве в рамках VII сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 76 легкоатлетов (70 мужчин и 6 женщин). Ирина Реутович показала лучший результат в мире в истории женского суточного бега — 242 624 м. Прежний мировой рекорд (240 169 м) принадлежал британке Элеанор Адамс и был установлен в 1989 году. Таким образом, в 1998 году Ирина Реутович выиграла чемпионат России в обеих сверхмарафонских дисциплинах, 100 км и 24 часа.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по спортивной ходьбе 
Открытый чемпионат России по спортивной ходьбе 1998 прошёл 16—17 мая в Ижевске.

Мужчины

Женщины

Открытый чемпионат России по марафону 
Открытый чемпионат России 1998 года по марафону состоялся 17 мая в Москве в рамках Московского марафона «Лужники». Трасса пролегала по территории одноимённого спорткомплекса.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по полумарафону 
Чемпионат России 1998 года по полумарафону состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках традиционного Санкт-Петербургского полумарафона.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин 
Чемпионат России по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин состоялся 29 августа в Чебоксарах в рамках Кубка страны по ходьбе.

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам нескольких этапов отбора и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в Будапеште вошли:

Мужчины

100 м: Александр Порхомовский.
400 м: Иннокентий Жаров, Дмитрий Головастов, Михаил Вдовин.
Эстафета 4х400 м: Иннокентий Жаров, Дмитрий Головастов, Михаил Вдовин, Руслан Мащенко, Владислав Ширяев, Борис Горбань.
800 м: Сергей Кожевников.
1500 м: Андрей Задорожный, Вячеслав Шабунин.
Марафон: Мухаметхамат Назипов, Сергей Каледин, Эдуард Тухбатуллин, Олег Стрижаков, Андрей Шалагин.
3000 м с препятствиями: Константин Томский.
400 м с барьерами: Руслан Мащенко, Владислав Ширяев, Борис Горбань.
Прыжок в высоту: Сергей Клюгин, Алексей Крысин.
Прыжок с шестом: Максим Тарасов, Евгений Смирягин, Павел Бурлаченко.
Прыжок в длину: Кирилл Сосунов, Алексей Мусихин, Станислав Тарасенко.
Тройной прыжок: Денис Капустин, Василий Соков, Игорь Гавриленко.
Метание диска: Дмитрий Шевченко.
Метание молота: Василий Сидоренко, Илья Коновалов, Сергей Кирмасов.
Метание копья: Сергей Макаров, Юрий Рыбин.
Десятиборье: Лев Лободин.
Ходьба 20 км: Михаил Щенников, Илья Марков, Евгений Шмалюк.
Ходьба 50 км: Олег Ишуткин, Андрей Плотников, Николай Матюхин.

Женщины

100 м: Ирина Привалова, Оксана Экк, Наталья Игнатова.
200 м: Ирина Привалова, Светлана Гончаренко, Наталья Воронова.
Эстафета 4х100 м: Ирина Привалова, Оксана Экк, Светлана Гончаренко, Галина Мальчугина, Наталья Воронова, Наталья Игнатова.
400 м: Ирина Росихина, Ольга Котлярова, Екатерина Куликова.
Эстафета 4х400 м: Ирина Росихина, Ольга Котлярова, Екатерина Куликова, Наталья Хрущелёва, Екатерина Бахвалова, Светлана Гончаренко.
800 м: Лариса Михайлова, Елена Афанасьева, Наталья Цыганова.
1500 м: Светлана Мастеркова, Ольга Комягина, Ольга Нелюбова.
5000 м: Ольга Егорова, Светлана Байгулова, Елена Копытова.
10 000 м: Алла Жиляева, Лидия Василевская, Людмила Бикташева.
Марафон: Мадина Биктагирова, Любовь Моргунова, Ирина Тимофеева, Елена Раздрогина, Людмила Петрова.
100 м с барьерами: Ирина Коротя, Татьяна Решетникова.
400 м с барьерами: Екатерина Бахвалова, Анна Кнороз, Юлия Носова.
Прыжок в высоту: Виктория Фёдорова, Елена Гуляева, Юлия Ляхова.
Прыжок с шестом: Елена Белякова, Светлана Абрамова, Татьяна Зайкова.
Прыжок в длину: Людмила Галкина, Ольга Рублёва, Нина Переведенцева.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Елена Лебеденко, Елена Донькина.
Толкание ядра: Ирина Коржаненко, Светлана Кривелёва.
Метание диска: Наталья Садова, Валентина Иванова, Оксана Тучак.
Метание молота: Ольга Кузенкова, Татьяна Константинова, Алла Давыдова.
Метание копья: Татьяна Шиколенко.
Семиборье: Ирина Белова, Наталья Рощупкина, Дина Корицкая.
Ходьба 10 км: Надежда Ряшкина, Ольга Панфёрова, Вера Начаркина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 1998

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 1998 года
Август 1998 года
1998 год в Москве
Чемпионаты России в 1998 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1998 год в лёгкой атлетике